Sokoke regenwoud, een natuurreservaat in Kenia
Sokoke, een kattenras
Sokokedwergooruil, een uilensoort uit Kenia, Otis ireneae
Sokokepieper, een zangvogel uit Kenia, Anthus sokokensis